Заљево је насеље у општини Бар у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 648 становника (према попису из 1991. било је 641 становника).

Демографија 
У насељу Заљево живи 465 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 34,5 година (33,0 код мушкараца и 36,0 код жена). У насељу има 174 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,72.

Ово насеље је углавном насељено Црногорцима (према попису из 2003. године).

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Бар
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори